Termin -{S24}- ima više značenja.

 S-oznake, S24: Izbegavati dodir sa kožom
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S24